Hans Hermann peut désigner :
 Hans Hermann (compositeur) (1870–1931), compositeur allemand
 Hans Hermann (architecte) (1877–1914), architecte allemand
 Hans Hermann (peintre), (1885-1980), peintre roumain de la minorité allemande
 Hans Hermann (fondeur), fondeur suisse
 Hans Hermann (acteur), acteur allemand

À ne pas confondre avec
 Hans Herrmann, pilote automobile allemand